Indywidualny turniej florecistów zawodowców był jedną z siedmiu konkurencji szermierskich rozgrywanych podczas II Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 1900 roku. Zawody odbyły się w dniach 22–29 maja. W zawodach wzięło udział 60 zawodników z 8 krajów. Złoty medal zdobył Francuz Lucien Mérignac.

Pierwsza runda

W dniach 22 - 23 maja zawodnicy walczyli, ale o awansie nie decydowało zwycięstwo, lecz werdykt sędziów, którzy oceniali umiejętności szermierzy.

Ćwierćfinały 

Ćwierćfinały zostały rozegrane 24 maja. 10 najlepszych zawodników awansowało bezpośrednio do półfinału. Pozostali zawodnicy brali udział w repasażach.

Repasaże 

Repasaże zostały rozegrane 25 maja. Do półfinałów awansowało 6 szermierzy.

Półfinały 

Półfinały rozegrano w dniach 27-28 maja. 16 zawodników zostało rozdzielonych pomiędzy dwa półfinały. W każdym półfinale zawodnicy walczyli ze sobą systemem każdy z każdym. Czterej najlepsi zawodnicy z każdego półfinału awansowało do finału.

Miejsca 9-16 

Zawodnicy, którzy zajęli w swoich półfinałach cztery ostatnie miejsca zostali sklasyfikowani na miejscach 9-16.

Finał

Finał został rozegrany 29 maja. Ośmiu zawodników walczyło ze sobą systemem każdy z każdym. W razie remisu rozgrywano dodatkową walkę.

Przypisy

Bibliografia 

 [dostęp 16-07-2013]
 [dostęp 16-07-2013]

Szermierka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1900